Кубаево:
 Кубаево — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Лесковское сельское поселение.
 Кубаево — деревня в Вологодском районе Вологодской области, Старосельское сельское поселение.